Lophocoleaceae är en familj av bladmossor. Lophocoleaceae ingår i ordningen Jungermanniales, klassen Jungermanniopsida, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lophocoleaceae 37 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Lophocoleaceae